Het omnium, voor mannen, staat sinds 2007 op het programma van de Wereldkampioenschappen baanwielrennen. Vanaf 2009 staat het omnium ook voor vrouwen op het programma. Het omnium bestaat uit zes onderdelen, te weten een vliegende ronde, scratch, achtervolging, puntenkoers, afvalkoers en tijdrit. De plaats die een renner behaalt op een onderdeel wordt omgezet in punten, de renner die na zes onderdelen de minste punten heeft is de winnaar.

Medaillewinnaars

Mannen

Vrouwen

Medaillespiegel

Mannen

Vrouwen 

(Bijgewerkt t/m WK 2022)

Wereldkampioenen omnium
Lijsten Omnium